Асамо́а Гьян (; род. 22 ноября 1985, Аккра) — ганский футболист, нападающий. Лучший бомбардир в истории сборной Ганы. Получил высшее образование в Академии Аккры, выступал за футбольную команду академии.

Карьера в клубах 
Профессиональную карьеру начал в клубе «Либерти Профешионалс» в 2003 году. В том же году перешёл в «Удинезе», где не смог закрепиться в основном составе и 2 года провёл в аренде в «Модене» — команде Серии B. После возвращения из аренды регулярно играл в основном составе «Удинезе».

В январе 2007 года между «Удинезе» и «Локомотивом» была договорённость о его переходе в московский клуб за 10,5 млн $, но затем руководство «Удинезе» отказалось от трансфера. В интервью BBC Sport Гьян объяснил это тем, что руководство «Удинезе» не смогло договориться с нападающим, который по планам должен был занять его место в клубе.

10 августа вместе с Фабио Квальяреллой Гьян подписал расширенный 5-летний контракт, по условиям которого он должен был играть за «Удинезе» до 30 июня 2012 года. В сезоне 2006/07 Гьян помог клубу занять десятое место в Серии A, забив 10 голов за сезон. В следующем сезоне он получил травму, и с января 2008 года не принимал участия ни в одном матче. Всего в сезоне 2007/08 Гьян провёл 13 матчей и забил 4 гола. 11 июля 2008 года он подписал 4-летний контракт с французским клубом «Ренн». Дебютировал 9 августа 2008 года в матче против «Марселя». Первый гол за команду в сезоне 2008/09 забил 20 декабря 2008 года в ворота «Лорьяна». «Ренн» завершил чемпионат на седьмом месте.

В следующем сезоне, забив 13 голов в 29-ти матчах, Асамоа стал лучшим голеадором клуба. Команда финишировала девятой.

31 августа 2010 года за 16 миллионов евро нападающий перешёл в английский «Сандерленд». При этом он провёл за «Ренн» три встречи в чемпионате Франции. Дебют в АПЛ состоялся 11 сентября в матче против «Уиган Атлетик». Игра закончилась со счётом 1:1. Гол за «Сандерленд» с подачи Джордана Хендерсона забил Гьян, открыв счёт забитым мячам. Позже, 6 ноября, он отметился дублем в матче против «Сток Сити» (победа 2:0), затем, 9 ноября, сравняв счёт в игре против «Тоттенхэм Хотспур», помог клубу сыграть вничью на выезде. Затем, 14 ноября после паса Хендерсона забил второй гол на «Стэмфорд Бридж» в ворота «Челси». Встреча закончилась победой «Чёрных котов» со счётом 3:0.

В 2011 году Гьян отправился в аренду в эмиратский клуб «Аль-Айн» с правом последующего выкупа, а в июле 2012 года клуб выкупил права на ганца у «Сандерленда».

Асамоа 48 часов назад был у меня в кабинете и сказал, что слухи об его уходе — неправда. Он пожал мне руку и сказал, что останется в «Сандерленде». А затем спустя 48 часов он уехал в ОАЭ. Пусть люди сами делают выводы относительно его поступка. Я же не понимаю, как он мог оставить лучшую лигу в мире, чтобы играть на другом конце земного шара. При всём уважении к Абу-Даби, я не могу понять выбор Гьяна.

Моё сердце и душа связаны с «Аль-Айном». «Вест Хэм» сделал мне предложение, но решение должен принимать «Аль-Айн». У меня контракт с клубом и я сосредоточен на своей работе.

7 июля 2015 года Гьян перешёл из «Аль-Айна» в «Шанхай Теллэйс». В китайской команде 29-летний ганец будет зарабатывать 227 тысяч фунтов в неделю. Показатель является седьмым в мире.

5 июля 2017 года Гьян перешел в турецкий «Кайсериспор». Турецкий клуб заключил с футболистом контракт на два года и с возможностью продления ещё один на один сезон.

19 сентября 2019 года подписал контракт с индийским клубом «Норт-Ист Юнайтед».

Международная карьера 
В ноябре 2003 года в возрасте 17 лет Гьян забил свой первый гол в составе сборной Ганы в матче против Сомали, таким образом став самым молодым игроком за всю историю сборной, забившим мяч.

Асамоа Гьян является автором первого гола сборной Ганы в финальной части чемпионата мира 2006 года. Это был самый быстрый гол того чемпионата, забитый на 68-й секунде в матче против Чехии, проходившем 17 июня 2006 года на стадионе «Рейн Энерги» в Кёльне. В том же матче Гьян не реализовал пенальти, пробив в штангу.

В составе сборной Ганы участвовал в Олимпийских играх 2004 года (3-е место в группе B).

В январе 2008 года во время Кубка африканских наций после неубедительной победы над Намибией со счётом 1:0, Асамоа и его брат Баффур под влиянием критики приняли решение покинуть сборную. Позже стало известно, что братья собрали вещи и уже были готовы покинуть расположение сборной, когда товарищи по команде уговорили их остаться.

В Кубке африканских наций 2010 Гьян стал автором трёх из четырёх мячей, забитых сборной на турнире. Сборная Ганы в этом турнире заняла второе место, уступив в финале сборной Египта.

В первом матче группового этапа чемпионата мира 2010 года Гьян забил с пенальти на 85-й минуте, тем самым обеспечив Гане победу над сборной Сербии со счётом 1:0. Во втором матче группового этапа на 26-й минуте он реализовал пенальти в ворота сборной Австралии. В 1/8 финала в матче против США Гьян забил победный гол в дополнительное время, и таким образом Гана стала третьей африканской страной за всю историю чемпионатов мира, попавшей в четвертьфинал, после Камеруна и Сенегала. В четвертьфинале при счёте 1:1 он не реализовал пенальти на последней минуте дополнительного времени, попав в перекладину ворот Уругвая. В послематчевой серии пенальти Гьян успешно выполнил свой удар по воротам, но в итоге Гана проиграла по пенальти со счётом 2:4.

После окончания Кубка африканских наций 2019 года принял решение о завершение карьеры в сборной страны.

Статистика

Клубная 

по состоянию на 8 октября 2019 года

Достижения

Командные 
Аль-Айн
 Чемпион ОАЭ (3): 2011/12, 2012/13, 2014/15
 Обладатель Кубка Президента ОАЭ: 2013/14
 Обладатель Суперкубка ОАЭ: 2012

Сборная Ганы
 Серебряный призёр Кубка африканских наций (2): 2010, 2015
 Бронзовый призёр Кубка африканских наций: 2008

Личные 
 Африканский футболист года по версии Би-би-си: 2010
 Член символической сборной Кубка африканских наций (2): 2010, 2013
 Лучший бомбардир чемпионата ОАЭ (3): 2011/12, 2012/13, 2013/14
 Игрок года в Гане (2): 2010, 2013
 Рекордсмен сборной Ганы по количеству голов на чемпионатах мира: 6 голов
 Лучший бомбардир в истории сборной Ганы: 51 гол

Интересные факты 

 Старший брат Асамоа, Баффур Гьян, также был профессиональным футболистом и выступал за сборную Ганы.
 Асамоа Гьян — единственный футболист в истории чемпионатов мира, не забивший 2 пенальти во время матча (2006 — в ворота Чехии, 2010 — в ворота Уругвая).
 После удачного для сборной Ганы чемпионата мира был номинирован на «Золотой мяч».
 В сборной Асамоа Гьян выступал под номером 3.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Ренн»
 Статистика на сайте LFP

Футболисты Ганы
Игроки сборной Ганы по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки ФК «Либерти Профешионалс»
Игроки ФК «Модена»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Аль-Айн»
Игроки ФК «Шанхай СИПГ»
Игроки ФК «Шабаб Аль-Ахли»
Игроки ФК «Кайсериспор»
Игроки ФК «Норт-Ист Юнайтед»
Игроки ФК «Легон Ситис»